Deucher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Deucher (1831–1912), Schweizer Arzt und Politiker 
 Walter Deucher (1869–1945), deutscher Rechtsanwalt